Johann Stucki ist der Name folgender Personen:

* Johann Rudolf Stucki (auch Stuck oder Stuckius, 1596–1660), Schweizer Theologe und Rhetoriker 
 Johann Wilhelm Stucki (auch Stuck oder Stuckius; 1521–1607), Schweizer Theologe und Philologe 

Siehe auch:
 Johann Stucke (auch Johannes Stuckius, Johannes Stuck, 1587–1653), deutscher Jurist und Politiker